Чиверс () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Чиверс, Джерри (род. 1940) — канадский хоккейный вратарь, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз».
 Чиверс, Дирк — голландский пират, действовавший в Красном море и Индийском океане в течение 1690-х годов.
 Чиверс, Кристофер (род. 1964) — американский журналист и писатель, шеф-редактор московского бюро газеты «Нью-Йорк Таймс».
 Чиверс, Мартин (род. 1945) — английский профессиональный футболист 1960-х и 1970-х годов.